Opritschnik steht für:

 Opritschnina
 Der Opritschnik